Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2000 — пятый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошёл с 16 по 19 марта 2000 года в  Афинах, Греция.

Таблица медалей

Мужчины

Женщины

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 CR — рекорд чемпионатов мира

2002
Плавание